Pseudopapulaspora är ett släkte av svampar. Pseudopapulaspora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudopapulaspora